Bulandshahr (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Bulandshahr (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bulandshahr